Miejscowości w USA:
 Birch Tree – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
Gminy w USA:
 Birch Tree (ang. Birch Tree Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon